Cachoeira Dourada ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Cachoeira Dourada (Goiás), Bundesstaat Goiás 
 Cachoeira Dourada (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais 

Siehe auch

 Cachoeira